Diaspora – migrazione di un intero popolo costretto ad abbandonare la propria terra natale per disperdersi in diverse parti del mondo
Diaspora – romanzo di Greg Egan del 1997
Diaspora – software usato per l'omonima rete sociale
Diaspora – album di Natacha Atlas del 1995